Lullaby (ninna nanna in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 

 Lullaby, film diretto da Dorne M. Pentes nel 2002
 Lullaby, film diretto da Andrew Levitas nel 2014

Letteratura 
 Ninna nanna (Lullaby) – romanzo di Chuck Palahniuk del 2002
 Ninna nanna (Lullaby) – novella di J. M. G. Le Clézio del 1978
 Ninna nanna per l'87º Distretto (Lullaby) – romanzo di Ed McBain

Musica 
 Lullaby Op. 49 n. 4 – composizione di Johannes Brahms
 Lullabies – singolo della band statunitense All Time Low del 2006
 Lullaby – quartetto d'archi di George Gershwin del 1919
 Lullaby – brano di Kevin Ayers presente nell'album Whatevershebringswesing del 1971
 Lullaby – album di Kevin Braheny del 1980
 Lullaby – singolo dei The Cure del 1989
 Lullaby – album dei Lyzanxia del 1998
 Lullaby – singolo di Melanie B del 2001
 Lullaby – singolo degli Starsailor del 2001
 Lullaby – album di Jewel del 2009
 Lullaby – singolo dei Nickelback del 2012
 Lullaby – singolo dei Firebeatz con Chocolate Puma feat. BISHØP del 2016
 Lullaby – singolo della Dark Polo Gang in Sick Side del 2018
 Lullaby – singolo di R3hab e Mike Williams del 2018
 Lullaby – singolo di Sigala e Paloma Faith del 2018